Bodechtel ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Bodechtel (1897–1965), deutscher Architekt und Politiker (SPD)
 Bernd Bodechtel (1939–2022), deutscher Bildhauer 
 Gustav Bodechtel (1899–1983), deutscher Neurologe